„Американско сватбено одеало“ () е американска драма от 1995 г., адаптация на едноименния роман от 1991 г. на Уитни Ото. Във филма участват Уинона Райдър, Ан Банкрофт, Елън Бърстин, Алфри Удард, Мая Анджелоу, Кейт Капшоу и Джаред Лето (във филмовия му дебют).

Актьорски състав

В България 
В България филмът е издаден на VHS от Александра Видео на 23 август 1999 г.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 1995 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски драми